Futsal na Igrzyskach Panamerykańskich 2007, odbywał się w dniach 23–28 lipca w hali Riocentro w Rio de Janeiro. Futsal został rozegrany po raz pierwszy na igrzyskach panamerykańskich. Złoto przypadło drużynie gospodarzy. Startowali tylko mężczyźni.

Grupa A

Grupa B 

Legenda: M – rozegrane mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; Br+ – zdobyte bramki; Br- – stracone bramki; +/- – różnica bramek

Runda pocieszenia

Mecze o miejsca 5−8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Runda finałowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zestawienie końcowe drużyn

Medaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 , [dostęp:  2017-04-27].

Igrzyska Panamerykańskie 2007
Międzynarodowe rozgrywki w futsalu
2007 w piłce nożnej